Granton peut signifier :
 Granton, dans la banlieue d'Édimbourg, Écosse
 Granton, dans le Wisconsin, États-Unis
 Granton, en Tasmanie, Australie
 Granton, en Nouvelle-Écosse, Canada